Пеэтри — топоним Эстонии:
 Пеэтри — посёлок в волости Раэ уезда Харьюмаа;
 Пеэтри — посёлок в волости Ярва уезда Ярвамаа;
 Пеэтри — мыза в волости Сауэ уезда Харьюмаа;
 Пеэтри — река, приток Мустйыги.